Боровлянка — село в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Сосновского сельсовета. Население — 84 человека (2009).

География 
Село находится на северо-востоке края, на юге центральной части района, в предгорьях Салаирского кряжа.

Абсолютная высота — 298 метров над уровнем моря.
 географическое положение
Расстояние до районного центра (города Заринск) — 36 км.

Относится к числу труднодоступных и отдаленных местностей.
 уличная сеть
 Лесная
 Новая
 Трудовая
 Центральная

История 
Село было основано в 1867 году переселенцами из Тульской губернии. Своё название село получило по гидрониму (р. Боровлянка).

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от 150 жителей.

Инфраструктура 
В селе имеется начальная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Транспорт 
Село доступно автомобильным транспортом.

Проходит автодорога регионального значения «Буланиха — станция Буланиха — Боровлянка — Уткино — Клепиково — река Обь» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-58).

Ближайшая железнодорожная станция — Голуха расположена примерно в 4 км по автодороге.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района